Основная статья: 
Ниже представлен список самых высоких зданий Испании. Самое высокое здание в стране — Torre Cepsa, высота которой 249,9 метров, что делает её 12-й в списке самых высоких зданий Европы, 4-й в .

Построенные небоскрёбы 
По убыванию высоты. Знак равенства = после порядкового номера означает, что несколько зданий имеют одинаковую высоту. Высота указана по верхнему архитектурному элементу (шпили и т. п.), но без учёта антенн.

 Планируемые и недостроенные небоскрёбы 

 См. также Города Испании
 Список самых высоких зданий Барселоны

Примечания

Ссылки 
 20 самых высоких зданий Испании  на сайте emporis.com
 Здания Испании  в виде диаграммы на сайте skyscraperpage.com

 
Испании
Испания
Здания